Anko peut signifier:

 Ankō (jap. 安康天皇, Ankō-tennō, 401-456),  le vingtième empereur du Japon ;
 L’ankō (鮟鱇), la baudroie. Au Japon, on mange spécialement son foie ;
 L’anko (餡子) (aussi appelé an, 餡), une pâte de haricot rouge ;
 Anko, un personnage du manga Naruto ;
 Anko, prénom masculin basque.
 Anko, mode vestimentaire qu'on retrouve au Bénin et au Nigeria lors de célébration d'un évènement familial